Новосела:

 Новосела — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
  — коммуна в округе Влёра области Влёра Албании.
  — коммуна в округе Колёня области Корча Албании.